Giant Moth steht für:
 De Havilland DH.61 Giant Moth
 kurzlebige Psychedelic Folk Gruppe, siehe Alex Harvey (Rockmusiker)